Flammarion puede hacer referencia a:
 Flammarion, cráter de la Luna.
 Flammarion, cráter del planeta Marte.
 Camille Flammarion, astrónomo francés (1842-1925).
 Ernest Flammarion, editor francés (1846-1936)
(Ernest y Camille Flammarion eran hermanos)
 Grupo Flammarion, grupo editorial francés.
 Grabado Flammarion, famosa xilografía.